Колтон () — фамилия.

Персоналии 
 Колтон, Абрам Юдович (1914—2007) — советский инженер.
 Колтон, Анита Бель (1919—2006) — американская джазовая певица, известная под псевдонимом Анита О’Дэй.
 Колтон, Джонатан (род. 1970) — американский бард, известный песнями о гик-культуре.
 Колтон, Джордж (1858—1947) — британский историк.
 Колтон, Росс (род. 1996) — американский хоккеист.
 Колтон, Соломон Исаакович (1908—1979) — советский певец.
 Колтон, Скотт (род. 1980) — американский рестлер, известный под именем Кольт Кабана.
 Колтон, Чарльз (1780—1832) — английский писатель, священник и коллекционер произведений искусства.